Sharpedrongo (Dicrurus sharpei) är en nyligen urskiljd afrikansk tätting i familjen drongor.

Utseende och läte 
Sharpedrongon är en liten helsvart drongo med relativt kort tvärt avskuren stjärt. Bland lätena hörs hårda och hexza "rahr!", visslande "wu-it wu-it!" och en rad andra både hårda och bubblande ljud, ofta avgivna i duett.

Utbredning och systematik 
Sharpedrongon förekommer från norra och sydöstra Demokratiska republiken Kongo, Uganda, södra Sudan och västra Kenya till nordvästra Angola och Nigeria öster om Nigerfloden och söder om Benuefloden. Den behandlades tidigare som underart till tvärstjärtad drongo (D. ludwigii), även inkorporerande den nyligen beskrivna arten västafrikansk drongo (D. occidentalis), och vissa gör det fortfarande. Genetiska studier indikerar dock att de utgör skilda arter.

Levnadssätt 
Sharpedrongon förekommer i skog eller skogsbryn. Där ses den sitta upprätt högt upp nära öppna områden.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ännu inte som egen art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Richard Bowdler Sharpe (1847-1909), brittisk ornitolog vid British Museum of Natural History 1872-1909.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Drongor
Fåglar i etiopiska regionen